Vas József
 Vas József (1866–1910) építész
 Vas József (1941–) zsoké

Vass József
 Vass József (1813–1873) klasszika-filológus, történész, az MTA tagja
 Vass József (1867–1951) építészmérnök
 Vass József (1877–1930) kalocsai nagyprépost, miniszter
 Vass József (1947–2014) gépészmérnök, egyetemi docens, tanszékvezető